Nederlands Dans Theater est une compagnie néerlandaise de danse moderne et de danse contemporaine fondée en 1959 par Benjamin Harkarvy, Rudi van Dantzig et Hans Van Manen. Elle est basée à La Haye, au Lucent Danstheater.

Histoire 
Le Nederlands Dans Theater fut fondé en 1959 par Benjamin Harkarvy, Aart Verstegen et Carel Birnie avec dix-huit membres du Het Nationale Ballet, alors dirigé par Sonia Gaskell. Il avait pour intention première de se démarquer du répertoire traditionnel, représenté par le Het Nationale Ballet. Le Nederlands Dans Theater a concentré ses efforts sur l'expérimentation et la créativité en explorant de nouvelles formes et techniques de danse. En 1961, le NDT a reçu des subventions de la municipalité de La Haye et du gouvernement néerlandais. Dans les années 1960, sous la direction artistique de Hans Van Manen, le répertoire du NDT s'est articulé autour de danse classique et d'une forte influence de la danse moderne américaine. Le début des années 1970 fut marqué par une gouvernance floue, due à des dissensions internes au sein de la direction. En 1975, l'arrivée de Jiří Kylián comme directeur artistique a permis au NDT d'obtenir un succès et une reconnaissance sans précédent. Depuis 1987, le Nederlands Dans Theater réside au Lucent Danstheater à La Haye, sur le Spui. De nombreux anciens danseurs du NDT ont marqué de leur empreinte le ballet et la danse aux Pays-Bas :
 Gérard Lemaître fut décoré de l'ordre d'Orange-Nassau par Beatrix des Pays-Bas. À la retraite depuis 1982, il est néanmoins revenu comme danseur au NDT III jusqu'en 2006.
 Charles Czarny, Martinette Janmaat et Mabel Alter sont devenus des maîtres de ballet réputés dans les conservatoires et écoles de danse de Rotterdam et Amsterdam.
 Martinette Janmaat fut la directrice artistique du département de danse contemporaine à l'École nationale de danse d'Amsterdam.

Directeurs artistiques 
 1959-1969 : Benjamin Harkarvy, chorégraphe et codirecteur artistique (avec Hans Van Manen). Puis, codirecteur du Het Nationale Ballet et, depuis 1992, directeur de la Division de Danse à la Juilliard School de New York.
 1969-1971 : Hans Van Manen et Glen Tetley. Hans van Manen fut danseur au NDT de 1960 à 1963 puis chorégraphe et directeur artistique. Il a aussi collaboré comme chorégraphe invité avec le Het Nationale Ballet. Hans van Manen est revenu au NDT en 1988 comme chorégraphe résident. Son répertoire compte plus de 110 ballets, dont 2 créés pour le NDT.
 1971-1975 : Jaap Flier et Carl Birnie. Jaap Flier cessa son activité de danseur pour la durée de son mandat. Quelques chorégraphies à son actif.
 1975-1978 : Jiří Kylián et Hans Knill. Jiří Kylián a apporté au NDT un succès et une reconnaissance sans précédent. Il fut directeur artistique de 1975 à 1999 puis chorégraphe en chef et conseiller artistique au sein du NDT.
 1978-1999 : Jiří Kylián
 1999-2004 : Marian Sarstadt, danseuse puis membre du conseil artistique en tant que directrice adjointe. 
 2004-2009 : Anders Hellström, formé à l'École de danse du Ballet royal suédois et danseur dans cette troupe, au Ballet de Hambourg et au Ballet de Francfort avec William Forsythe avant de prendre la direction artistique (1993-1999) du Ballet de Göteborg.
 2009- : Jim Vincent (James Francis Vincent Jr.), danseur au NDT de 1978 à 1990 puis en Espagne jusqu'en 1994 où il exerça des fonctions de directeur-adjoint. Puis il a travaillé pour le Ballet de l'Opéra de Lyon et Disneyland Paris. En 2000, il est devenu le directeur artistique du Hubbard Street Dance Chicago avant de prendre en 2009 la direction artistique du NDT.

Chorégraphes résidents 
 Jiří Kylián
 Paul Lightfoot et Sol León (connus sous le nom de Lightfoot León).

Chorégraphes invités 
 William Forsythe
 Marco Goecke
 Johan Inger
 Hans Van Manen
 Wayne McGregor 
 Ohad Naharin
 Tero Saarinen
 Lukáš Timulak
 Medhi Walerski

Trois compagnies

NDT I 
Nederlands Dans Theater I (30 danseurs) fut fondé en 1959 et rencontre un grand succès de niveau mondial. Tous les danseurs disposent d'un niveau de soliste ; ils ne sont pas répartis selon une hiérarchie. Outre les œuvres de Jiří Kylián et Lightfoot León, le répertoire du NDT I comprend un grand nombre de pièces créées par des chorégraphes tels que Nacho Duato, Mats Ek, William Forsythe and Ohad Naharin.

NDT II 
Le Nederlands Dans Theater II (16 danseurs) fut fondé en 1978 pour des danseurs de 17 à 22 ans. Le NDT monte principalement des pièces de Hans Van Manen et de Jiří Kylián mais aussi de jeunes chorégraphes. Cet ensemble continue d'explorer de nouvelles voies chorégraphiques.

NDT III 
À l'initiave de Jiří Kylián, un nouveau groupe fut formé en 1991 pour des danseurs âgés de 40 ans et plus. Ce groupe acquit une immense renommée dans le monde de la danse (ref ?). Le manque de fonds structurels pour soutenir les activités du NDT III comme groupe permanent dans la compagnie a poussé en 2006 le directoire du NDT à ne pas poursuivre l'expérience du NDT III sous cette forme. Des projets pour relancer le groupe et monter de nouveaux spectacles sont à l'étude.

Danseurs à la création de la compagnie 
 Willy de la Bije
 Aart Verstegen
 Jaap Flier
 Pepita Goedemans
 Mabel Alter
 Hannie van Leeuwen
 Annemarie Verhoeven
 Alexandra Radius
 Olga Dzialiner
 Marianne Westerdijk
 Hans Van Manen
 Rudi van Dantzig
 Hans van der Togt
 Han Ebbelaar

Répertoire 
Outre les ballets de Jiří Kylián et de Lightfoot León, le NDT monte des œuvres de chorégraphes tels que Jacopo Godani, Ohad Naharin, Mats Ek, William Forsythe, and Crystal Pite. Le NDT I comme le NDT II font régulièrement des tournées dans les Pays-Bas et à l'étranger.

Récompenses 
Hans Van Manen et Jiří Kylián ont reçu l'ordre d'Orange-Nassau de Beatrix des Pays-Bas.
Le Nederlands Dans Theater a été 12 fois récompensé d'un VSCD (Vereniging van Schouwburgen en Concertgebouwdirecties), a obtenu en 2009 le prix Zwaan pour la "meilleure production de danse" et "le meilleur spectacle de danse". Parmi plusieurs récompenses internationales, le NDT a reçu le prix Nijinski.
Hans Van Manen, Jiří Kylián et le NDT I ont été primés au Festival international d'Édimbourg.

Liens externes 
 Site officiel de la compagnie

Compagnie de danse contemporaine
Compagnie de danse moderne